Dall ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Healey Dall (1822–1912), US-amerikanische Autorin, Transzendentalistin und Sozialreformerin
 Curtis Bean Dall (1896–1991), US-amerikanischer Börsenmakler und Vize-Präsidentschaftskandidat
 Gregor Dall (1902–1966), deutscher Landwirt und Politiker (Zentrum, CDU)
 John Dall (1920–1971), US-amerikanischer Schauspieler
 Karl Dall (1941–2020), deutscher Fernsehmoderator und Komiker
 Wilhelm Dall (1850–1925), deutscher Verwaltungsbeamter
 William Healey Dall (1845–1927), US-amerikanischer Naturforscher und Entwicklungsbiologe

Dall steht auch für:

 Dall (Höhenland), verschwundenes Vorwerk südöstlich von Steinbeck in Brandenburg
 DALL-E (und DALL-E 2), Computerprogramm, das Bilder aus Textbeschreibungen erstellen kann

Siehe auch:
 Dal